La denominación de veinte pesos mexicanos en billetes está actualmente descontinuada. Con billete de veinte pesos mexicanos puede referirse a los siguientes:
 El billete de veinte pesos de la familia G conmemorativo del bicentenario de la consumación de la Independencia  (2021)
 El billete de veinte pesos de la familia F (2007)
 El billete de veinte pesos de la familia D1 (2001)
 El billete de veinte pesos de la familia D (1996)